Spain Women’s Sevens 2022 – pierwsza edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju Spain Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 21–23 stycznia 2022 roku na Estadio Ciudad de Málaga w Maladze będąc trzecim turniejem sezonu 2021/2022.

Informacje ogólne 
Rozegrane na mieszczącym 7500 widzów Estadio Ciudad de Málaga zawody były trzecim turniejem sezonu 2021/2022 World Rugby Women’s Sevens Series i miało w nich wziąć udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Polski, dla której miał to być debiut w zawodach tej rangi. Do WSS miała powrócić Anglia (zastąpiona w pierwszych dwóch turniejach sezonu przez Wielką Brytanię) oraz po blisko dwóch latach przerwy Nowa Zelandia. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby w połowie grudnia 2021 roku, tydzień później ogłoszono jednak, że Nowozelandki zostaną zastąpione przez Belgijki, co wymusiło zmiany w grupach, zaś kilka dni przed samymi zawodami wycofane zostały również Fidżyjki, a zaplanowane mecze z nimi zostały potraktowane jako walkower. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe zmierzyły się w walce o Bowl. Składy zespołów.

Sensacją fazy grupowej była wygrana Polek nad Kanadą i awans do ćwierćfinałów, jako pierwszej zaproszonej drużyny od czasu Chinek w Japan Women’s Sevens 2018. W półfinale Rosjanki niespodziewanie pokonały Australijki, jednak w decydującym pojedynku uległy reprezentantkom USA, a najlepszą zawodniczką finału została uznana przedstawicielka triumfatorek, Ilona Maher. Najwięcej punktów zdobyła Jade Ulutule, przyłożeń Maddison Levi, zaś wyróżnienie DHL Impact Player otrzymała Séraphine Okemba.

Najtańsze bilety na poszczególne dni kosztowały 40 lub 50 euro, zaś trzydniowe wejściówki wyceniono na minimum 130 EUR.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

T3
Spain Women’s Sevens
2022 w Hiszpanii
Sport w Maladze